Loaded:

Музыка

Альбомы 
 Loaded (альбом The Velvet Underground)
 Loaded (альбом Brotha Lynch Hung) — альбом Бразы Линча Ханга
 Loaded (альбом Busy Signal)
 Loaded (альбом Primal Scream)

Песни 
 «Loaded» (песня Рики Мартина)
 «Loaded» (песня Deacon Blue)
 «Loaded» (песня Primal Scream)

Музыкальные исполнители 
 Loaded (группа)

Лейблы звукозаписи 
 Loaded Records — лейбл звукозаписи

Другое 
 Loaded (журнал)
 Loaded (видеоигра), компьютерная игра-стрелялка

